Alvin Stoller (1925-1992), un batteur de jazz américain. 
 Bryan Michael Stoller (1960-) un réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien ;
 Mike Stoller (1933-) un auteur-compositeur ;
 Nicholas Stoller (1976-), un réalisateur et scénariste britannique ;
 Robert Stoller (1924-1991) un psychiatre et psychanalyste américain. ;
 Sam Stoller (1915-1985), un athlète américain.

Patronyme lorrain
Homonymie de patronyme